Metrodoros (kurz Metrodor) ist ein griechischer Name. Bekannte Namensträger waren unter anderem:

 Metrodoros von Alexandria, Arzt
 Metrodoros von Athen, ein Maler und Philosoph (2. Jahrhundert v. Chr.)
 Metrodoros von Chios, ein atomistischer Vorsokratiker (5./4. Jahrhundert v. Chr.)
 Metrodoros von Ephesos, ein Bildhauer in der römischen Kaiserzeit
 Metrodoros von Lampsakos (Anaxagoreer), ein Schüler des Anaxagoras (ca. 5. Jahrhundert v. Chr.)
 Metrodoros von Lampsakos (Epikureer), ein Freund und Schüler Epikurs (330 v. Chr.–277 v. Chr.)
 Metrodoros von Makedonien, Feldherr Philipps V. (um 200 v. Chr.)
 Metrodoros von Miletopolis, ein Bildhauer in der römischen Kaiserzeit
 Metrodoros von Skepsis, ein aus Mysien stammender Schüler des Charmades (um 100 v. Chr.) 
 Metrodoros von Stratonikeia, ein Epikureer, der später Platoniker wurde (2. Jahrhundert v. Chr.)
 Metrodoros (Schwiegersohn des Aristoteles), Arzt (4./3. Jahrhundert v. Chr.)
 Metrodoros (Sohn Satyros’ I.), Prinz des Bosporanischen Reiches (5./4. Jahrhundert v. Chr.)
 Metrodoros (4. Jahrhundert), spätantiker Philosoph, der angeblich Indien besucht hat